Napaea kan syfta på:

 Napaea (djur) – ett släkte av fjärilar
 Napaea (växter) – ett släkte av växter